Abulfeda ist ein Einschlagkrater in der südöstlichen Mondvorderseite. Er liegt südwestlich des Kraters Descartes und nordöstlich von Almanon. Den südlichen Rand tangierend verläuft die Kraterkette Catena Abulfeda in südöstlicher Richtung.

Sein Durchmesser beläuft sich auf rund 62 Kilometer. Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem syrischen Geographen Abu l-Fida (1273–1331) benannt.

Weblinks 
 
 Abulfeda auf The-Moon Wiki
 Spektrum.de: Amateuraufnahmen 

Einschlagkrater (Mond)